Хазнидон ( — вода изобилия/богатства, ) — река в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Длина реки — 42 км, площадь водосборного бассейна — 232 км².

Исток реки расположен на высоте более 3000 м в ледниках Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, впадает в реку Урух (бассейн Терека). На всём протяжении имеет горный характер. Питание в основном ледниковое. Крупнейшие притоки Лахумедон и Туяга. На реке расположены населённые пункты: Ташлы-Тала и Хазнидон (у устья).

Примечания 

Бассейн Терека
Реки Северной Осетии
Реки Кабардино-Балкарии